Национальный чемпионат I 1993/1994 () — 92-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1993/1994
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1993 году
Спорт в Венгрии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994